Пуятс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Пуятс, Паул (род. 1991) — латвийский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Пуятс, Янис (род. 1930) — латвийский кардинал, архиепископ Риги.